Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger sind Elise Mertens und Hsieh Su-wei. Mertens erreichte auch im diesjährigen Wettbewerb zusammen mit Zhang Shuai das Finale, musste sich dort allerdings dem tschechischen Doppel Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková in zwei Sätzen geschlagen geben.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2022